Herbert Freudenberger – psicologo statunitense
 Nell Freudenberger – scrittrice statunitense
 Sigmund Freudenberger – pittore svizzero